

Анатомия 
 Лоб — верхняя часть передней стороны головы - лица, костей лицевого черепа.

Географические названия 
 Лоб (приток Турьи) — река в России, протекает в Свердловской области. 
 Лоб (Бельгия) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Тюен.

Фамилия 
 Лоб, Лиза (род. 1968) — американская певица, гитаристка и актриса.
 Лоб, Мартин (род. 1959) — французский киноактёр.
 Лоб, Паулин — швейцарский шахматист.
 Лоб, Роман (род. 1990) — немецкий певец, представитель Германии на конкурсе песни Евровидение 2012.

См. также 
 Голова
 Лицо
 Череп
 Лобок
 Лобан
 Толстолобик
 Лобное место